Альбе́рт Миха́йлов:
 Михайлов, Альберт Александрович (род. 2002) — белорусский футболист, полузащитник.
 Михайлов, Альберт Георгиевич (1931—2002) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.